Przełęcz Kozia (też: Kozie Siodło, Sipa, 608 m n.p.m.) – szerokie, zalesione siodło w grzbiecie ograniczającym od północy dolinę Białki w Bystrej, w północno-wschodniej części Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.

Przełęcz położona jest między szczytem Kołowrotu na zachodzie a Kozią Górą na wschodzie. Biegną przez nią żółte znaki szlaku turystycznego z Olszówki Dolnej na Szyndzielnię oraz dawny czarny szlak narciarski spod Kołowrotu do Cygańskiego Lasu.

Kozia, Przełęcz
Przyroda Bielska-Białej